Zakura – miasto w Maroku
 Zagora – kraina w średniowiecznej Bułgarii
 Zagorje – kraina historyczna w Serbii